ДО:
 ДО — Дом офицеров.
 аббревиатура — дорожный отряд.
 ДО — Дипольный отражатель.
 ДО - Дерево отрезков
 ДО — дистанционное обучение.
 ДО — .
 ДО — дополнительный офис банка.
 ДО (Дом офицеров) — старое название ряда футбольноых клубов:
 ДО (Дом офицеров) — старое название футбольного клуба ОДО Свердловск.
 См. также  — бывшее название спортивных клубов армии.
 ДО (Дом офицеров) — старое название футбольного клуба СКА Львов.
 ДО (Дом офицеров) — старое название футбольного клуба СКА Минск.
 ДО (Дом офицеров) — старое название футбольного клуба СКА Новосибирск.
 ДО (Дом офицеров) — старое название футбольного клуба СКА Рига.
 ДО (Дом офицеров) — старое название футбольного клуба СКА Санкт-Петербург.
 ДО (Дом офицеров) — старое название футбольного клуба СКА Тбилиси.
 ДО (Дом офицеров) — старое название футбольного клуба СКА Чита.
 ДО (Дом офицеров) — старое название футбольного клуба «Звезда» Выборг.
 ДО (Дом офицеров) — старое название футбольного клуба «Свердловец» (представлял Ташкент).
 ДО (Дом офицеров) — старое название футбольного клуба ЦСКА (Душанбе) (город назыв. Сталинабад).
 ДО (Дом офицеров) — старое название футбольного клуба ЦСКА (Киев).

См. также